Okręty US Navy o nazwie USS "Brooklyn", pochodzącej od dzielnicy Brooklyn miasta Nowy Jork:

 Pierwszy "Brooklyn" był drewnianym slupem wojennym o napędzie śrubowym przyjętym do służby w 1859 i uczestniczącym w wojnie secesyjnej.
 Drugi "Brooklyn" (CA-3) był krążownikiem przyjętym do służby w 1896 i będącym okrętem flagowym w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej.
 Trzeci "Brooklyn" (CL-40) był lekkim krążownikiem, okrętem głównym swojego typu, przyjętym do służby w 1937, który uczestniczył w II wojnie światowej, a następnie został przekazany Chile.

Brooklyn